Приреченский — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Приреченский — исчезнувший посёлок в районе имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области.

Россия 
 Приреченский — посёлок в муниципальном образовании «город Горячий Ключ» Краснодарского края.